Fotografische Blende bezeichnet
 ein Element eines Fotoobjektivs, siehe Blende (Optik)
 die Blendenzahl bei einer Fotoaufnahme